Матве́евское — топоним в России:

Населённые пункты 
Вологодская область
 Матвеевское — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района;
 Матвеевское — деревня в Марковском сельском поселении Вологодского района;
 Матвеевское — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района;
 Матвеевское — деревня в Кирилловском районе;
 Матвеевское — деревня в Шекснинском районе;

Костромская область
 Матвеевское — деревня в Галичском районе;
 Матвеевское — село в Шарьинском районе;

Московская область
 Матвеевское — деревня в городском округе Подольск;

Нижегородская область
 Матвеевское — деревня в Тоншаевском районе;

Рязанская область
 Матвеевское — деревня в Сасовском районе;

Тверская область
 Матвеевское — деревня в Калининском районе;
 Матвеевское — деревня в Никольском сельском поселении Кесовогорского района;
 Матвеевское — село в Стрелихинском сельском поселении Кесовогорского района;

Ярославская область
 Матвеевское — село в Ростовском районе;
 Матвеевское — деревня в Ярославском районе;

Другое 
Хабаровский край, город Хабаровск
 Матвеевское шоссе — шоссе, связывающее Аэропорт гражданской авиации (Хабаровск Новый) и Аэропорт местных воздушных линий с центральной частью города.
Москва
 Матвеевское — микрорайон в составе района Очаково-Матвеевское Западного административного округа города Москвы.
 Матвеевское — платформа Киевского направления МЖД в Москве

См. также 
 Матвеевская
 Матвеевский